Parodontophora är ett släkte av rundmaskar. Parodontophora ingår i familjen Axonolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Parodontophora